

Anatomia 
 kolano – potoczna nazwa stawu kolanowego ssaków
 kolano – u roztoczy: człon odnóża (odpowiednik rzepki innych pajęczaków)
 kolano – u owadów: część odnóża (niebędąca członem)

Miejscowości 
 w Polsce wg TERYT jest ich 3 
 Kolano − wieś w woj. lubelskim, w pow. parczewskim, w gminie Jabłoń 
 Kolano − kolonia w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Stężyca 
 Kolano – osada w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Dziemiany

 inne
 Kolano − wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie janowskim, w sielsowiecie Mochre

Inne 
 Kolano – kształtka w hydraulice

Zobacz też 
 Kolano-Kolonia, Kolanowice
 Kolanko